Bark, även skrivet Barck, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Bark 972
 Barck 264
 Barch 1
Tillsammans blir detta 1 237 personer. Med olika stavningar har namnet använts som soldatnamn i Sverige. Med stavningen Barck har det burits av en svensk grevlig ätt, som 1930 utslocknade på svärdssidan. Se vidare egen artikel.

Personer med efternamnet Bark eller med varianter av detta namn
 Adam Bark (född 2000), fotbollsspelare
 Arne Bark (1927–1983), konstnär
 August Bark (1818–1879), industriman
 Ghita Barck (1926–2006), finländsk redaktör, dramaturg och regissör
 Hernfrid Bark (1895–1985), folkskollärare och politiker, socialdemokrat
 Ingrid Barck-Gustafsson (1918–2004), konstnär
 Jan Bark, flera personer
 Jan Bark (tonsättare) (1934–2012)
 Janne Bark (född 1958), gitarrist och musiker
 Jane Bark (1931–2023), illustratör
 John Bark  (född 1958), grafisk formgivare och förläggare
 Josefine Bark (född 1988), tyngdlyftare
 Marie Barch (1744–1827), dansk balettdansare
 Nils Barck, flera personer
 Nils Barck (1713–1782), diplomat och politiker, greve
 Nils Barck (1760–1822), ämbetsman, greve
 Nils Barck (1820–1887), äventyrare, greve
 Nils Barck (1863–1930), bildkonstnär och keramiker, greve
 Per Olov Barck (1912–1978), finländsk redaktör och professor
 Richard Bark (född 1938), teatervetare, regissör, operachef och översättare
 Samuel Barck (1662–1743), ämbetsman och politiker, greve
 Tosse Bark (1923–1995), musiker, kompositör, sångare och skådespelare
 Ulf Barck-Holst (1900–1962), diplomat
 Ulrik Barck (1718–1772), riksråd, greve
 Åke Barck (1932–2004), journalist och författare

Se även
 Barck, grevlig ätt

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn